Raming heißen:

geographische Objekte:
 Raming (Fürstenstein), Ortsteil der Gemeinde Fürstenstein, Landkreis Passau, Bayern
 Raming (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Raming (Gemeinde Behamberg), Ort in der Ortschaft Penz bei Behamberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

 Ramingbach, rechter Zufluss der Enns in Nieder- und Oberösterreich

Personen:
 Andreas Bock-Raming (* 1954), deutscher Indologe und Hochschullehrer
 Ida Raming (* 1932), deutsche katholische Theologin, Lehrerin und Autorin

Siehe auch:
 Ramming
 Großraming, Reichraming